Schnock ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Schnock (1652–1727), Abt des Klosters Eberbach
 Otto Schnock (1865–1922), deutscher Architekt und Stadtrat in Wilmersdorf
 Yvonne Schnock (* 1983), kroatisch-deutsche Skirennläuferin

und steht außerdem für:
 Schnock (Hebbel), Erzählung von Friedrich Hebbel